Уйгурский каганат:

 Уйгурский каганат (646—688 гг.) — государство уйгуров, существующее в 646—688 гг на севере Монголии.
 Уйгурский каганат, Уйгуро-Орхонский каганат (Государство Тогуз-Огузов) — государственное образование VIII—IX веков н. э., пришедшее на смену Восточно-тюркскому каганату.